Ваффа (Waffa) — папуасский язык подветви каинанту, на котором говорит народ ваффа (ками), проживающий в 5 деревнях в верховьях реки Ваффа округа Каиапит провинции Моробе в Папуа-Новой Гвинее. Численность говорящих — около 1 300 человек (1988).

Язык ваффа используется как язык литургии в церкви в устной и письменной формах. Представители народности ваффа также говорят на ток-писине и английском жестовом языке. Кроме того, на языке ваффа говорят носители языка северный таирора, занимающиеся торговлей.

Фонология

Гласные

Согласные

Примечания

Литература 
 Several interlinearized texts in Waffa. Hotz, Joyce M. (compiler); Stringer, Mary D. (compiler). 197?.
 Waffa, Tok Pisin, English. Stringer, Mary D. 1979. Dictionaries of Papua New Guinea ; v.3.
 Waffa, Tok Pisin, English. Hotz, Joyce M. (compiler); Stringer, Mary D. (compiler). 1979. Dictionaries of Papua New Guinea.
 The Languages of the Eastern Family of the East New Guinea Highland Stock. Stringer, Mary D.; Hotz, Joyce M. 1973. Seattle, Washington: University of Washington Press.
 English Dictionaires of Papua New Guinea. Stringer, Mary D.; Hotz, Joyce M. 1979. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
 The Languages of the Eastern Family of the East New Guinea Highland Stock. Stringer, Mary D.; Hotz, Joyce M. 1973. Seattle, Washington: University of Washington Press.
 Waffa sentence, paragraph and discourse. Hotz, Joyce M.; Stringer, Mary D. 1970. SIL Language and Culture Archives.
 Hierarchy and universality of discourse constituents in New Guinea languages: Discussion. Longacre, Robert E. 1972. Georgetown University Press.
 Waffa Organised Phonology Data. n.a. 2011. SIL Language and Culture Archives.
 Pisiina kuaivaata Igiriisa kuaivaata raa Yaanaavai = Pidgin—English—Waffa. Hotz, Joyce M.; Stringer, Mary D. 1968.

Ссылки 
 Фонология ваффа
 Ваффа на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Папуасские языки
Трансновогвинейские языки